Fort Saganne est un roman de Louis Gardel sorti en 1980.
 Fort Saganne est un film d'Alain Corneau sorti en 1984, adapté du précédent.